Finnország
Oulu, Finnország tartománya 
Oulu, az azonos nevű tartomány nagyvárosa